__БЕЗКН__
Imagine може да се односи на:
 Imagine (албум Џона Ленона)
 Imagine (албум Армина ван Бурена)
 Imagine (албум Еве Касиди)
 Imagine (песма Џона Ленона)
 Imagine (песма Аријане Гранде)